Велика Браньска — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.
 Мала Браньська — населений пункт у Хорватії, в Копривницько-Крижевецькій жупанії у складі громади Соколоваць.